Миннеа́полис (  ) — город на севере США, крупнейший город штата Миннесота и округа Хеннепин. Население — 422 331 человек (2017). Находится на берегах реки Миссисипи. Миннеаполис примыкает к Сент-Полу, столице штата и второму городу по величине. Вместе они образуют столичный район «Города-близнецы» (Twin Cities, произносится «твин-си́тиз»). Агломерация — 3,6 млн человек (16-я в США). Ос­но­ван в 1856 году.

География 
Город расположен на берегах реки Миссисипи, напротив столицы штата, Сент-Пола. В черте Миннеаполиса расположено 24 озера, что и обусловило официальное прозвище «Город озёр». 13 озёр имеют площадь более 2 га (Бде-Мака-Ска, Гайавата, Нокомис, Сидар, Те-Айлс, Харриет и другие). Центр города находится на высоте 209 метров над уровнем моря.

В центре города, на реке Миссисипи, расположен остров Николлет.

История 
Долгое время индейцы санти были единственными жителями территории будущего Миннеаполиса, пока в 1680 году не прибыли французские исследователи. Первым европейцем, обследовавшим территорию нынешнего Миннеаполиса, был католический священник Луи Энпен (Hennepin), в честь которого назван округ Хеннепин. Соединённым Штатам эти земли достались в результате ряда договоров с дакотским племенем мдевакантоны (Mdewakanton) и некоторыми европейскими государствами. В 1819 году на месте слияния рек Миннесота и Миссисипи американской армией был построен Форт Снеллинг, который вызвал интенсивное развитие области. При этом племя мдевакантонов, настигнутое эпидемией коклюша, стало стремительно беднеть из-за резкого сокращения численности бизонов, оленей и медведей, за бесценок продавая свои земли. В 1867 году Миннеаполис получил статус города, в том же году открылось летнее железнодорожное сообщение с Чикаго.

Возникновение имени Миннеаполис приписывается первому городскому учителю, который скомбинировал слово mni, что в переводе с дакотских языков обозначает «вода», и греческое слово polis (город).

В мае 2020 года в Миннеаполисе вспыхнули протесты, вскоре распространившиеся на другие штаты, после того, как афроамериканец по имени Джордж Флойд был убит Дереком Шовином во время ареста.

Экономика и транспорт 

В городе расположен Международный аэропорт Миннеаполис/Сент-Пол (IATA: MSP, ICAO: KMSP) с годовым пассажирооборотом 36,6 млн человек (2015). Из аэропорта выполняются регулярные рейсы в десятки городов Северной и Южной Америк, Европы и Азии. Наиболее загруженные международные направления — Амстердам, Торонто, Париж, Канкун, Токио. Внутренние — Чикаго, Денвер, Атланта, Финикс, Лос-Анджелес, Сиэтл.

Общественный транспорт в агломерации Городов-Близнецов находится под управлением организации Metro Transit, включает в себя 133 автобусных маршрута и две ветки лёгкого метро. Первая ветка связывает центр Миннеаполиса с аэропортом (протяжённость 20 км), вторая — центры Миннеаполиса и Сент-Пола (протяжённость составляет 18 км).

На территории Миннеаполиса и Сент-Пола действует субсидируемая система велошейринга Nice Ride Minnesota.

В 1967 году в Миннеаполисе был построен Мост I-35W через Миссисипи, рухнувший в 2007 году.

Через город проходит межштатная автомагистраль I-94.

В Миннеаполисе изобретён популярный чизбургер , первенство в его приготовлении оспаривают два ресторана: 5-8 Club и .

Финансы и банки 
В Миннеаполисе расположен Федеральный резервный банк Миннеаполиса, отвечающий за Девятый округ Федерального резерва (включающий Миннесоту, Монтану, Северную и Южную Дакоту, северо-западную часть Висконсина и верхний полуостров Мичигана).

Условия жизни 
Миннеаполис занимает первое место в рейтинге журнала Forbes среди американских городов с самым доступным жильём, которые тем не менее предлагают высокое качество жизни. Этот рейтинг был составлен в результате сопоставления индекса доступности жилой недвижимости, рассчитываемого Национальной ассоциацией риэлторов, индекса стоимости жизни, рассчитываемого Советом по экономическим исследованиям, и собственного индекса оценки качества жизни, рассчитанного Forbes на основе переписи населения в 2006 году. В Миннеаполисе самое высокое процентное соотношение использования велосипедов. В рейтинге самых «здоровых» городов США (оценивающем общий уровень здоровья и доступность путей его улучшения всем для всех слоёв населения) Миннеаполис занимает первое место.

Архитектура 

В Миннеаполисе расположены несколько десятков небоскрёбов, одиннадцать самых высоких зданий штата находятся именно в этом городе. Три самых высоких здания Миннесоты вообще и  в частности:  (241 м), Башня Капелла (236 м) и Wells Fargo Center (236 м).

Климат 
Климат Миннеаполиса умеренно континентальный, более мягкий по сравнению с тем, который характерен для большей части Среднего Запада, так как смягчается относительной близостью Великих озёр. Зима холодная и суровая, а лето жаркое и влажное. Среднегодовая температура 7,4 °C. Максимальная температура была зафиксирована в июле 1936 года: 42 °C. Минимальная температура наблюдалась в январе 1888 года и была равна −40,6 °C. Зимой 1983—1984 был зафиксирован рекорд по количеству выпавшего снега (250 см).

В Миннеаполисе нередко наблюдаются такие природные явления, как гроза или туман.

 Среднегодовая температура воздуха 7,9 °C
 Средняя скорость ветра — 4,3 м/с
 Относительная влажность воздуха — 68 %

Образование 
В городе расположен один из кампусов Миннесотского университета.

Газеты 
В Миннеаполисе выпускается газета Star Tribune.

Спорт 
В городе базируются пять профессиональных команд всех главных спортивных лиг Северной Америки: команда по американскому футболу «Миннесота Вайкингс» из НФЛ, баскетбольная команда «Миннесота Тимбервулвз», выступающая в НБА, бейсбольная команда из MLB «Миннесота Твинс», хоккейная команда «Миннесота Уайлд», выступающая в НХЛ и команда из MLS «Миннесота Юнайтед»
 Также существует команда по хоккею с мячом «Миннеаполис Бандолир».

До 1960 года в городе базировался баскетбольный клуб Миннеаполис Лейкерс.

Города-побратимы 

 : Сантьяго (1961)
 : Куопио (1972)
 : Виннипег (31 января 1973)
 : Ибараки (1980)
 : Новосибирск (1988)
 : Тур (1991)
 : Харбин (1992)
 : Уппсала (2000)
 : Элдорет (2000)

Неофициальные города-побратимы 
 : Кампала
 : Хиросима

Примечания

Ссылки 
 Wikivoyage Entry For Minneapolis
 City of Minneapolis Home Page
 Greater Minneapolis Convention and Visitor Association
 Downtown Minneapolis — Minneapolis Downtown Council
 

 
Города, основанные в XIX веке
Города на Миссисипи
Окружные центры Миннесоты